Землянухин — фамилия; имеет женскую форму Землянухина.
 Землянухин, Александр Алексеевич (1918—1996) — советский и российский биолог, доктор биологических наук, профессор Воронежского университета.
 Землянухин, Антон Александрович (род. 1988) — киргизский футболист, полузащитник.